De Havilland Mosquito, een houten jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog
 De Mosquito, een geluidsapparaat om door middel van hoge tonen hangjongeren te verjagen
 Mosquito (band), een voormalige band
 Thiago Rodrigues da Silva, een Braziliaanse voetballer, bekend als Mosquito
 Mosquito, een hulpmotortje voor een fiets, ontworpen door Garelli
 Mosquito (Yeah Yeah Yeahs), een album van de Yeah Yeah Yeahs

Zie ook
 Muskieten of steekmuggen, een familie van stekende muggen
 Miskitokust of Muskietenkust, een historisch gebied van het hedendaagse Nicaragua
 Mosquito Lake, een plaats in de Amerikaanse staat Alaska
 The Mosquito Coast, een Amerikaanse film uit 1986